Сезон 2015/2016  — юбилейный 25-й розыгрыш Евролиги среди баскетбольных женских клубных команд Европы с момента изменения названия чемпионата. Жеребьёвка турнира прошла в штаб-квартире ФИБА Европа в Мюнхене 4 июля 2015 года. Победителем Евролиги в третий раз стал российский клуб «УГМК» из Екатеринбурга, который обыграл в финале своих соотечественников «Надежду». Самым ценным игроком финала четырёх была признана Дайана Таурази из «УГМК»

Участники

Групповой турнир

Группа А

Группа В

MVP недели

Плей-офф 

Серии игрались по схеме «1-1-1» до двух побед. Клубы, указанные первыми, получили преимущество своей площадки.

{| class=wikitable style="text-align:center;"
!width=220|Команда #1
!width=40|Счет
!width=220|Команда #2
!width=70|1 матч<small>8 марта
!width=70|2 матч<small>11 марта
!width=70|3 матч16 марта
|-
| align=left style="background: gold;"|  Фенербахче ||2 — 0 || align=left|  Висла Кэн-Пак ||79 : 70 ||79 : 63 ||align=left style="background: grey;"|
|-
| align=left style="background: gold;"|  УГМК||2 — 1 ||align=left| Галатасарай ||72 : 56 ||57 : 66 ||86 : 66
|-
| align=left style="background: gold;"|  Надежда ||2 — 0 || align=left| Динамо (К) ||78 : 68 ||73 : 70 ||align=left style="background: grey;"|
|-
| align=left|  Фамилья Скио ||0 — 2 || align=left style="background: gold;"| ЗВВЗ УСК ||56 : 68 ||53 : 86 ||align=left style="background: grey;"|
|}

 Финал четырёх 

Финал четырёх прошёл в Стамбуле (Турция) на «Улкер Спортс Арена» с 15 и 17 апреля 2016 года.

 ФИНАЛ 

 Состав победителей 

 Лидеры сезона 

 Очки 

 Подборы 

 Передачи

См. также 
 Кубок Европы 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 

Женская Евролига
2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе